Cornelis Evertsen kan syfta på tre nederländska amiraler:

 Cornelis Evertsen den äldre (1610-1666) 
 Cornelis Evertsen den yngre (1628-1679)
 Cornelis Evertsen den yngste (1642-1706)